Осердя (англ. Core)— основна внутрішня частина низки приладів, пристроїв, виробів, споруд: реле, кабелю, ротора електродвигунів, троса, каната, кулі тощо.

Окремі приклади

Осердя якоря, статора 

Осердя якоря — ротора це сталевий циліндр, складений з окремих штампованих листів електротехнічної сталі. Слугує для проходження з певними втратами магнітного потоку створюваного електричним струмом в обвитках. На рис. 1 б показано один елемент осердя якоря електричної машини. Осердя статора, це внутрішня його частина, котра виготовляється з ізольованих лаком листів електротехнічної сталі, що складені в пакети і закріплені в станині. У пази осердя прокладається статорна обвитка.

Осердя каната 

Осердя каната — центральна частина каната, наприклад сталевого, на яку здійснюється навивка окремих пасом каната. Виготовляється з жорсткого матеріалу, форма перерізу — кругла або фасонна (див. рис. 2).

Осердя реле 
Осердя реле — магнітопровід у центрі електромагніту реле, зроблений із магнітного матеріалу, на який намотана котушка (див. фото на рис. 3).

Осердя кулі 
У найбільш високошвидкісних кулях, осердям слугує свинець, який міститься в металевій оболонці. Свинець широко застосовується у виготовленні куль усіх типів через високу густину, що забезпечує більшу масу, а відповідно — кінетичну енергію, для певного об'єму.

Також, осердя це 

 перикард (волокнисте утворення навколо серця) із дорсального листка мезодерми;
 середня, сигнальна частина оптичного волокна;
 активна зона ядерного реактора, частина, що містить складові палива;
 зразок керна, в науці про Землю, добуток отриманий способом колонкового буріння;
 основа суцвіття і супліддя деяких рослин;
 у багатоповерховому будинку — стовпоподібна центральна частина, де зосереджено ліфти, вбиральні, сходи тощо;
 здебільшого виймальна частина замка в яку встромляється ключ;
 духовний переважно давній центр міста;
 серединна частина фруктів (наприклад яблука), яка містить насіння;
 внутрішня частина олівця, та інше.

Література і джерела 
 Новий тлумачний словник української мови. У 4-х томах. К.: «Аконіт», 1998.

Посилання 
Деталі машин

Сторінки неоднозначності поза основним простором назв